Дибровное:

Украина 
 Дибровное — село в Лохвицком районе Полтавской области.
 Дибровное (Дубравное) — село в Изюмском районе Харьковской области.
 Дибровное — село в Городнянском районе Черниговской области.